El acrónimo RAE puede referirse a varios artículos:

Real Academia Española, institución cultural dedicada a la regulación lingüística del idioma español.
Radiodifusión Argentina al Exterior, servicio de radiodifusión  internacional argentino.
 Régional, aerolínea francesa, por su código OACI.
 Región administrativa especial, un tipo de división administrativa de la República Popular China.
 რ, rae, letra georgiana.

Acrónimos